Motorola C261 — модель GSM телефона компании Motorola 2004 года. Является первой моделью бюджетного ценового сегмента, в которой впервые используется «принцип трёх метров», то есть возможность узнать модель телефона в руках пользователя с расстояния до 3-х метров.

Похожие модели 
 Motorola C257
 Motorola SLVR L6

Ссылки 
 Обзор GSM-телефона Motorola C261
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola